Майк Макьюэн
 Макьюэн, Майк (род. 1956) — канадский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1981—1983).
 Макьюэн, Майк (род. 1980) — канадский кёрлингист.